Alte Elbe steht für:
 Alte Elbe

Altarme der Elbe
 Alte Elbe zwischen Kannenberg und Berge
 Alte Elbe bei Bösewig
 Alte Elbe (Magdeburg)
 Dornburger Alte Elbe
 Alte Elbe bei Heinrichsberg
 Alte Elbe bei Klieken
 Alte Elbe zwischen Klietznick und Jerichow
 Alte Elbe bei Lostau

 Alte Elbe Kathewitz, Naturschutzgebiet im Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Alte Elbe Serkowitz, flächenhaftes Naturdenkmal in Radebeul, Sachsen